

Presentación previa 
Por ser un torneo nuevo no tiene campeón defensor.

Ruben Bemelmans derrotó en la final a Nils Langer.

Cabezas de serie 

  Lukáš Rosol (Segunda ronda)
  Guido Andreozzi (Segunda ronda)
  Benjamin Becker (Baja)
  Alessandro Giannessi (Segunda ronda)

<ol start=5>
  Marius Copil ''(Primera ronda)
  Teimuraz Gabashvili ''(Segunda ronda)
  Marco Trungelliti ''(Primera ronda)
  Grega Žemlja  ''(Primera ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Coblenza 2017